

Patronyme 

 Clément Sibony (1976- ), acteur de cinéma, de télévision et de théâtre français ;
 Daniel Sibony, philosophe écrivain et psychanalyste français ;
 Julien Sibony, scénariste français ;
 Nessim Sibony (1947-2021), mathématicien français ;
 Nourith, de son vrai nom Nourith Sibony (1971- ), chanteuse israélienne ;
 , footballeur israélien.

Patronyme séfarade